

Alimentazione 
 Quorn – azienda produttrice dell'omonimo prodotto

Astronomia 
 Cratere Quorn  – cratere meteoritico di Marte

Geografia 
 Quorn  – città dell'Australia Meridionale (Australia)
 Quorn  – paese del Leicestershire (Regno Unito)

Sport 
 Quorn Football Club  – società calcistica inglese